Schlacht von New Ross bezeichnet:

 Schlacht von New Ross (1643)
 Schlacht von New Ross (1798)